Schloss Pöllan ist der Name zweier Schlösser:
Schloss Pöllan, ein früherer Meierhof in Pöllan südlich von Paternion im Bezirk Villach-Land in Kärnten.
Schloss Pöllau, ein ehemaliges Kloster der Augustiner-Chorherren in Pöllau in der Steiermark, welches in alten Schriften auch als Schloss Pöllan erwähnt ist.